Gminy na Słowacji:
 Dubová – gmina w powiecie Svidník, w kraju preszowskim
 Dubová – gmina w powiecie Pezinok, w kraju bratysławskim